Ханссон () — шведская фамилия.

Известные носители 
 Ханссон, Ардо (род. 1958) — эстонский экономист и банкир.
 Ханссон, Берта (1910—1994) — шведская художница.
 Ханссон, Давид Хейнемейер (род. 1979) — датский программист.
 Ханссон, Ёнс (Дальюнкер) — по некоторым свидетельствам самозванец, который в XVI веке выдавал себя за старшего сына шведского регента Стена Стуре младшего.
 Ханссон, Енни (род. 1980) — шведская лыжница.
 Ханссон, Кэтрин (род. 1958) — шведская актриса.
 Ханссон, Луис (род. 1996) — шведская пловчиха, серебряный призёр чемпионата мира.
 Ханссон, Мартин (род. 1971) — шведский футбольный арбитр.
 Ханссон, Ноэль (род. 2003) — шведский футболист.
 
 Ханссон, Петтер (род. 1976) — шведский футболист.
 Ханссон, Свен (род. 1937) — шведский лыжник.
 Ханссон, Халлур (род. 1992) — фарерский футболист, полузащитник датской команды «Ольборг» и сборной Фарерских островов.
 Ханссон, Хольгер (1927—2014) — шведский футболист и тренер, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952).
 Ханссон, Элизабет (в замужестве Элизабет Норредаль, род. 1967) — шведская кёрлингистка.

См. также 
 Хансон
 Хансен